Уильям Далримпл (, при рождении Гамильтон-Далримпл , род. 20.03.1965, Шотландия) — шотландский  и . Книги его отмечались многими наградами и были переведены на более чем 40 языков.

Родился в семье баронета (10-го) Хью Гамильтона-Далримпла, двоюродного брата Вирджинии Вулф.

Учился в  и кембриджском Тринити-колледже.

Постоянно печатается на страницах New York Review of Books, Guardian, New Statesman, New Yorker. Также много писал для Time.

С 2012 года сотрудник Принстона. С 2015 года преподаватель Брауновского ун-та.

Почётный доктор Лакхнауского (2007), Эдинбургского (2015), Брэдфордского (2012), Сент-Эндрюсского (2006) и Абердинского (2008) университетов.

Женат, трое детей.

Одна из книг об алмазе Кох-и-Нур в соавторстве с Анитой Ананд в 2019 году издана на русском языке.

Ссылки 

Преподаватели Брауновского университета
Почётные доктора Эдинбургского университета
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Почётные доктора Абердинского университета
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)